Хо́неккер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хонеккер, Дитер (1930—2012) — немецкий и саарский футболист.
 Хонеккер, Маргот (1927—2016) — министр образования ГДР. Супруга Эриха Хонеккера.
 Хонеккер, Эрих (1912—1994) — немецкий политический деятель, руководитель ГДР.